Salezjańska Pielgrzymka Ewangelizacyjna
 Sony Pictures Entertainment – amerykańska grupa medialna, dawniej jako Columbia Pictures Entertainment, Inc.
 Stani's Python Editor – zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) do języka Python
 Stowarzyszenie Polskich Energetyków
 Synergistic Processing Elements
 Sądecki Park Etnograficzny
 Sopocka Platforma Edukacyjna